Мария Николаевна Германова (наст. фам. Бычкова — Красовская-Калитинская; 1883—1940) — русская актриса.

Биография 
Мария Германова из купеческой старообрядческой семьи. Была одноклассницей актрис О. В. Гзовской и Е. Н. Рощиной-Инсаровой по Первой московской Мариинской гимназии. По окончании школы Московского художественного театра принята в его труппу (1902—1919). Была занята в драматических и героических ролях. 

С 1919 года в эмиграции; играла в театрах Праги, Парижа и др.

Была замужем за А. П. Калитинским, директором Археологического института им. Н. П. Кондакова в Праге, имела сына. Около 1930 г. развелась с ним.

Роли в Художественном театре 
 1903 — «Юлий Цезарь» Шекспира
 1904 — «Слепые» М. Метерлинка — Юная слепая
 1905 — «Дети солнца» М. Горького — Елена
 Агнесс — «Бранд» Х. Ибсена (1906)
 Софья — «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1906)
 Марина Мнишек — «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1907)
 Роза — «Анатэма» Л. Н. Андреева (1909)
 Элина — «У царских врат» К. Гамсуна (1909)
 Грушенька — «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (1910)
 Лиза Протасова — «Живой труп» Л. Н. Толстого (1911)
 Екатерина — «Екатерина Ивановна» Л. Н. Андреева (1912)
 Дона Анна — «Каменный гость» А. С. Пушкина (1915)
 Катя — «Будет радость» Д. С. Мережковского (1916)
 «Три сестры» А. П. Чехова — Ольга
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Мамаева
 Фея — «Синяя птица» М. Метерлинка (реж. "К. С. Станиславский) (премьера состоялась 13 октября 1908 года. «Московский Художественный академический театр им. М. Горького» сохранил спектакль до настоящего времени в его первозданном виде)

После 1917 года 
С 1919 года жила в Киеве, потом в Ростове-на-Дону. В составе «качаловской группы» до 1922 года гастролировала за рубежом. Играла роли своего московского репертуара (Грушенька, Екатерина Ивановна, Ольга, Мамаева) и Елену Андреевну в «Дяде Ване» А. П. Чехова.

С 1922 года, приняв решение не возвращаться в Россию, возглавляла с Н. О. Массалитиновым Пражскую группу МХТ. Была режиссёром; играла Раневскую («Вишневый сад» А. П. Чехова), Королеву («Король темного покоя» Р. Тагора), Эллиду («Женщина с моря» Х. Ибсена), Катерину («Гроза» А. Н. Островского), Медею («Медея» Еврипида), леди Макбет («Макбет» У. Шекспира).

В 1926 выступила в роли Медеи в Театре Ателье (Париж).

С 1927 года, после распада Пражской группы, играла в парижских труппах Ж. и Л. Питоевых и Г. Бати (Ольгу в «Трёх сестрах», Королеву в «Гамлете», мать Раскольникова в «Преступлении и наказании» по Ф. М. Достоевскому и др.).

В 1928 году поставила пьесу А. Н. Островского «Бедность не порок» в лондонском Garrick Theatre (затем в the Pavilion Theatre и в the Kingsway) вместе с Пражской группой (?) на русском языке.

В 1929—1930 годах преподавала в Лабораторном театре (Нью-Йорк). Поставила в этом театре «Три сестры».

В 2002 году архив Германовой был передан её подругой и переводчицей Эвери Плащик в Музей МХАТ.

Оценки современников 
Была она очень красива, изящна, аристократична, но книперовского обаяния, чеховского второго плана, глубины подтекста не было и в помине. Все-таки она не была актрисой чеховского репертуара. Да, мне кажется, не очень и стремилась к нему.

Фильмография 
 1914 — «Анна Каренина». Реж. В. Р. Гардин.— Анна Каренина
 1915 — «Екатерина Ивановна». Реж. А. Уральский.
 1916 — «Уголок». Реж. Чеслав Сабинский.
 1923 — «Раскольников» (по роману Ф. М. Достоевского Преступление и наказание) — Екатерина Ивановна
 1924 — «Власть тьмы» (по пьесе Л. Н. Толстого) — Анисья

Литература 
 М. Н. Германова. Прага, 1928.
 Германова М. Из ларца // Московский наблюдатель. 1992. № 3.
 Германова М. Мой ларец // Экран и сцена. 1993. 7 октября.
 «Невозвращенка». Письма М. Н. Германовой / Публ., вст. текст и коммент. В. А. Максимовой // Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 2 / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: «УРСС», 2000. С. 143—188.
 Германова М. Мой ларец // Диаспора. I. Новые материалы. Париж—СПб, 2001.
 М. Г. Литаврина. Ларцы Марии (М. Н. Германова в Праге) // Т. Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства. М.: Русский путь, 2005.
 Мария Германова. Мой ларец с драгоценностями. Составление, вступительная статья, подготовка текстов, примечания И. Л. Корчевниковой. М: Русский путь, 2012.

Примечания

Ссылки 
 
 И. Л. Корчевникова. Голос жизни. Гамсун на сцене Художественного театра

Персоналии:Московский Художественный театр
Актрисы России
Актрисы по алфавиту